fale – zaburzenia, które rozprzestrzeniają się w ośrodku lub przestrzeni
 rodzaje fal: osobna strona ujednoznaczniająca: fala (ujednoznacznienie)
 fale – tradycyjny dom samoański
 Fale – wyspa na Ocenie Spokojnym
 Fale – osada w Tokelau (terytorium stowarzyszone z Nową Zelandią)

Zobacz też